Стиль Транзисьон (, букв. «переходный стиль») является переходным от стиля Людовика XV к стилю Людовика XVI и сочетает в себе элементы этих двух направлений: изогнутые ножки стиля Людовика XV, ставшие прямыми линии каркаса и золочёные бронзовые накладки на личинки и ручки (стиль Людовика XVI). Относительно рококо — более умерен и рационален. Период существования — приблизительно между 1760 и 1774 гг. во Франции. В интерьере этот стиль также называют «стиль Габриэль», по имени французского архитектора Жака Анжа Габриэля, использовавшего элементы этого стиля наряду с неоклассицизмом.

Наиболее полно проявился в декоративно-прикладном искусстве, в частности мебели. Значительную роль в этом процессе сыграл Жан-Франсуа Эбен, который создал большое количество моделей мебели в стиле транзисьон, самой популярной из которых стал комод. Эта модель талантливого мастера пользовалась большим и продолжительным успехом, её многократно, вплоть до 1775 года, копировали парижские краснодеревщики. Характеризуется использованием ценных пород дерева, техниками фанеровки и маркетри, оформлением золочёной бронзой и лакировкой.

В российских музеях широко представлен в Большом собрании изящных искусств Международного института антиквариата ASG. Работы нескольких плеяд французских мебельных мастеров отражают всю динамику развития стилей такого консервативного вида декоративного искусства, как мебель.

Примечания 

Художественные направления
Мебельные стили
Рококо
Французское барокко
Искусство XVIII века
Декоративно-прикладное искусство XVIII века